Вита́лий Вита́льевич Ано́хин (,  — , ) — кинооператор и видеооператор государственной телерадиокомпании «Дон-ТР», Ростов-на-Дону. Член Союза Кинематографистов СССР и России и Гильдии Кинооператоров России.

Биография 
В конце 1950-х годов пришёл на Ростовский электровозоремонтный завод имени Ленина (РЭРЗ) учеником токаря. Затем проходил воинскую службу в ракетных частях ПВО под Херсоном, Украина.

В начале 1960-х годов пришёл на Ростовское телевидение (Ростовский Областной Комитет по телевидению и радиовещанию). Работал установщиком декораций, осветителем, затем — ассистентом кинооператора. Наставником был «мэтр» ростовского документального кино — кинооператор Валентин Андреевич Тимошенко, под руководством которого Виталий Анохин постигал азы операторского мастерства и искусство работы со светом. Позднее прошёл учёбу на курсах повышения квалификации при ВГИК, г. Москва, по специальности "оператор комбинированной съёмки".

Основная работа кинооператора телевидения включала создание документальных фильмов и съёмку сюжетов для выпусков новостей центрального и местного телевидения, а также для тематических передач. Киносъёмки производились на кинокамеры форматов  а после появления видеотехники — на видеокамеры.

Как кинооператор, В. В. Анохин снимал фильмы и сюжеты в самых разных местах СССР и условиях — в горах (Архыз), в Средней Азии (Кушка), под Курском (КМА), в Белгороде, в тундре и тайге (Тюменская область), заповеднике (озеро Маныч-Гудило). В 1995 году был в командировке в Чечне, проехав в бронетранспортёре по разбитому, но опасному городу Грозному. В объектив его кинокамеры попадали многие известные люди Донского края: писатели Михаил Шолохов, Анатолий Калинин, Виталий Закруткин, Герои Социалистического труда Михаил Чих, Нина Переверзева, спортсмены Виктор Понедельник, Сергей Андреев, Людмила Турищева, Василий Алексеев и Давид Ригерт, а также многие другие — врачи, рабочие, труженики села, учёные, архитекторы, учителя, военные, партработники…

В его творчестве достаточно большую часть занимали родной город Ростов-на-Дону и Ростовская область.

Галерея

Фильмография 
Снял более 30 документальных фильмов и огромное количество информационных сюжетов и очерков. Большая часть фильмов снята с режиссёрами Юрием Калугиным, Евгением Иващенко, Станиславом Илларионовым. Фильмы «Солдат России» и «Господа кадеты» — призёры конкурса документальных фильмов им. Л. Мазрухо. Фильм «Заповедные острова» про заповедник у озера Маныч-Гудило и его животных был приобретён французским телевидением и неоднократно демонстрировался в эфире.

Некоторые фильмы 
Ассистент оператора:
 «Ростов-город, Ростов-Дон», 1974 год, (ассистент оператора), 2 Части, 35 мм, цветн.

Кинооператор:
 «Большая дорога», 1976 год, 2 Части, 35 мм, ч/б
 Документальный фильм об истории создания коммуны «Сеятель» в Сальском районе и о сегодняшнем дне колхоза им. 22-го партсъезда.
 «Заповедные острова», 1977 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Фильм об озере Маныч-Гудило, о его флоре и фауне.
 «Архыз», 1978 год, 1 Часть, 35 мм, цветн.
 Фильм об уникальном природном горном уголке Северного Кавказа.
 «Берега», 1978 год, 2 Части, 35 мм, ч/б
 Фильм рассказывает о расчистке малых рек в Ростовской области.
 «Курск», 1979 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Фильм из цикла «Города Советского союза».
 «Цвет дня твоего», 1979 год, 1 Часть, 35 мм, цветн.
 Фильм рассказывает о цветоводческих хозяйствах Дона.
 «Без отстающих», 1979 год, 1 Часть, 35 мм, цветн.
 Фильм о коллективе совхоза «Артемовец» Октябрьского района Ростовской области.
 «Белгород», 1980 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Фильм из цикла «Города Советского союза».
 «От Волги до Дона», 1980 год, 1 Часть, 35 мм, цветн.
 Десяти минутное путешествие по водному пути от Волги ло Дона по Волго-Донскому каналу.
 «На земле и в небе», 1980 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Документальный фильм о работниках РВПО (Роствертол)
 «На земле адыгов», 1981 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Документальный фильм об Адыгее и о людях, живущих на этой земле.
 «Ростов-на-Дону. Ему присущие черты», 1982 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Документальный фильм об архитектурном облике Ростова.
 «Вклад души», 1982 год, 3 Части, 16 мм, цветн.
 Документальный фильм о двух руководителях рисоводческих хозяйств на Кубани — Майстренко и Хальченко (плёнка «Кодак»).
 «В краю Тихого Дона», 1983 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Обзорный фильм о жизни Ростовской области в 10-й пятилетке.
 «Всегда в поиске», 1983 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Киноочерк к областной партконференции.
 «Кони, кони», 1983 год, 1 Часть, 35 мм, цветн.
 Фильм о донских скакунах, выращиваемых на конезаводах области.
 «30 минут без оркестра», 1983 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Музыкальный фильм-концерт о Ростовском камерном хоре под руководством Ю. Васильева.
 «Рабочая гордость», 1983 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Документальный фильм о рабочем «Ростсельмаша» Стороненко.
 «Право на победу», 1984 год, 1 Часть, 35 мм, цветн.
 Фильм о метателе молота Сергее Литвинове.
 «Охранная грамота земли», 1984 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Документальный фильм о работе по оздоровлению земель в Ростовской области.
 «После школьного бала», 1984 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Документальный фильм о поиске путей закрепления молодежи на селе в Песчанокопском районе Ростовской области.
 «На одной земле», 1985 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Документальный фильм о руководителях трёх хозяйств Кагальницкого района.
 «Слово о Михаиле Шолохове», 1985 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Документальный фильм о М.А Шолохове.
 «Войди в любой дом», 1986 год, 2 Части, 16 мм, цветн.
 Документальный фильм о бригаде Е. Колобековой из г. Волгодонска.
 «Кубанский эксперимент», 1987 год, 3 Части, 16 мм, цветн.
 Документальный фильм о современных методах хозяйствования в АПК «Кубань».
 «Анатолий Калинин. Размышления о современнике», 1987 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Документальный фильм о донском писателе Анатолии Вениаминовиче Калинине.
 «В Старочеркасскую на праздник», 1988 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Фильм о традиционных фольклорных праздниках в ст. Старочеркасской.
 «Прелюдия», 1989 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Фильм о детском камерном хоре и его руководителе А. Канцберге.
 «Такая короткая, долгая служба», 1989 год, 2 Части, 16 мм, цветн.
 Кинорассказ об армейских буднях новобранцев.
 «Прощаясь, здравствуй, говорю», 1989 год, 2 Части, 16 мм, цветн.
 Главная тема фильма — жизнь спортсменов после ухода из большого спорта.
 «Драматургия успеха», 1990 год, 2 Части, 16 мм, цветн.
 Фильм о совмещении несовместимого, о парадоксах нашей экономики на примере Таганрогского металлургического завода.
 «Последняя вишня на заднем дворе», 1991 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Этот документальный фильм о ростовчанах, о каждом из нас, о нашей памяти, которая помогает человеку оставаться человеком.
 «Цветы лазоревые», 1991 год, 4 Части, 35 мм, цветн.
 Музыкальный фильм о фольклорном коллективе Татьяны Рудиченко.
 «Семикаракорский фаянс», 1992 год, 1 Часть, 35 мм, цветн.
 Музыкально-лирическая зарисовка о мастерах Семикаракорского фаянсового завода.
 «Солдат России», 1993 год, 3 Части, 35 мм, цветн.
 Фильм о судьбе одного из 28-и панфиловцев — Иване Добробабине.
 «Господа кадеты», 1994 год, 2 Части, 35 мм, цветн.
 Фильм о возрождении казачьих традиций на примере кадетского корпуса г. Новочеркасска.

Источники 

Кинооператоры по алфавиту
Кинооператоры России
Кинооператоры СССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов России